Acey steht für:
 Acey Slade (* 1974), US-amerikanischer Rockmusiker
 Kloster Acey, französisches Trappistenkloster

Siehe auch:
 Acey Deucey
 Acy